La notte di Natale è la notte compresa tra la vigilia di Natale e il giorno di Natale.
 Veglia di Natale – celebrazione nella quale i fedeli cristiani dalla tarda serata e fino all'alba del giorno di Natale si riuniscono in preghiera
 La notte di Natale – cartone animato del 1933
 La notte prima di Natale – racconto di Nikolaj Vasil'evič Gogol'
 La notte prima di Natale – opera di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Notte di Natale – brano di Claudio Baglioni